Ash Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Ash Lake (Clare), sjö i Nova Scotia, 
 Ash Lake (Wellington), sjö i Nova Scotia,  
 Ash Lake (Timberlea), sjö i Nova Scotia,